У́лица Ма́ршала Тимоше́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Маршала Тимошенко — улица в Москве.

Украина 
 Улица Маршала Тимошенко — улица в Днепре.
 Улица Маршала Тимошенко — улица в Киеве.

Маршала Тимошенко